Тю́тчевская улица — меридиональная улица в историческом районе Ржевка Красногвардейского административного района Санкт-Петербурга. Начинается от Пороховского кладбища и заканчивается тупиком за Ковалёвской улицей. Параллельна Рябовскому шоссе.

История 
Название Тютчевская улица дано в начале XX века в честь русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева. По другим данным название связано с фамилией землевладельца.

Транспорт 
Ближайшая к Тютчевской улице станция метро — «Ладожская» 4-й (Правобережной) линии (около 5,9 км по прямой от начала улицы).

Движение наземного общественного транспорта по улице отсутствует.

Ближайшая к Тютчевской улице железнодорожная станция — Ржевка (около 600 м по прямой от конца улицы).

Пересечения 
С юга на север (по увеличению нумерации домов) Тютчевскую улицу пересекают следующие улицы:
 Беломорская улица — пересечение;
 Ковалёвская улица — пересечение.

Достопримечательности 
Застроена деревянными домами.

Примечания

Литература

Ссылки